Переношенная беременность — беременность, длящаяся 42 и более недель, то есть на две недели больше нормального срока. Роды при такой беременности называются запоздалыми.

Классификация 
 тенденция к перенашиванию (при сроке 41 неделя — 41 неделя и 6 дней);
 истинное перенашивание (при сроке 42 недели и более)

Факторы риска 
Факторами риска возникновения переношенной беременности являются:

 позднее половое созревание;
 нарушение менструальной функции;
 инфантилизм;
 перенесённые ранее детские инфекционные заболевания;
 нарушения обмена веществ;
 эндокринные заболевания;
 воспалительные заболевания половых органов;
 психические травмы;
 гестозы;
 нарушения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы плода;
 указания на перенашивание беременности в анамнезе.

Клиническая картина 
 уменьшение объёма живота на 5-10 см;
 снижение тургора кожи беременной;
 снижение массы тела беременной на 1 кг и более;
 увеличение плотности матки, что обусловлено уменьшением количества вод и рефракции мускулатуры матки;
 маловодие;
 макросомия;
 при влагалищном исследовании — увеличение плотности костей черепа плода, узкость швов и родничков;
 выделение из молочных желез в конце беременности молока вместо молозива;
 «незрелая» шейка матки

Диагностика 
Точная диагностика перенашивания беременности возможна только при наличии точной информации о гестационном сроке.

Клинические данные, помогающие уточнить срок беременности и предполагаемую дату родов:

 дата последней менструации;
 ультразвуковое исследование в I и II триместрах (на данный момент является наиболее точным методом);
 по дате первого выслушивания сердечных тонов (в 12 недель с помощью допплеровского датчика и с 18 недель — стетоскопом)

Признаки перезрелости плода 
Ребёнок, родившийся в таком сроке, как правило имеет признаки перезрелости (синдром Беллентайна-Рунге — Ballantyne-Runge):

 Мацерация кожи, особенно на кистях и стопах («банные» стопы и кисти)
 Уменьшение количества сыровидной смазки
 Истощение подкожной жировой клетчатки и образование складок, снижение тургора кожи
 Крупные размеры ребёнка
 Длинные ногти на руках
 Плотные кости черепа, узкие швы и роднички

Согласно Клиффорду выделяют 3 степени перезрелости:

1 степень: новорожденный сухой, кожа нормального цвета, сыровидная смазка выражена плохо, околоплодные воды светлые, их количество уменьшено, общее состояние новорожденного удовлетворительное.

2 степень: сухость кожных покровов выражена сильнее, имеются участки гипотрофии. Околоплодные воды, пупочный канатик и кожа новорожденного окрашены в зелёный цвет меконием. Перинатальная смертность при второй степени высокая.

3 степень: Кожа, ногти и околоплодные воды жёлтого цвета. Перинатальная смертность среди этих детей ниже.

По статистике, перенашивание происходит в 4-14 % всех беременностей, а у такого ребёнка в 2-5 раз чаще встречают выраженные поражения ЦНС.

Учитывая высокую частоту осложнений со стороны плода при переношенной беременности, целесообразным считается проведение программированных родов в сроке 41 неделя.

Примечания

Литература 
 

Акушерство
Патология беременности